Biografies:
 Mauro Serret Mirete (Madrid, 1872 - 1945), enginyer de camins, canals i ports i polític espanyol 
 Meritxell Serret i Aleu (Vallfogona de Balaguer, 1975), politòloga i política catalana, delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea i ex-consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
 Octavi Serret Guàrdia (Vall-de-roures, 1965), propietari de la Llibreria Serret de Vall-de-roures, a la comarca del Matarranya 
 Toponímia:
 Serret dels Avencs, muntanya al municipi de Montblanc, a la comarca de la Conca de Barberà
 Serret del Cisa, muntanya entre els municipis d'Alforja, l'Aleixar i Maspujols, a la comarca del Baix Camp
 Cal Serret de Núria, masia del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà
 Cal Serret de la Serra, masia del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà
 Masia del Serret, masia del municipi de Térmens, a la comarca de la Noguera 
 Llibreria Serret, llibreria de Vall-de-roures (Matarranya) fundada el 1986 per Octavi Serret Guàrdia 
 Roca del Serret, formació rocosa de 1.103,2 metres d'altitud del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà